Кортланд има више значења:
 Округ Кортланд (Њујорк)
 Кортланд (Калифорнија)
 Кортланд (Њујорк)
 Кортланд (Алабама)
 Кортланд (Вирџинија)
 Кортланд (Илиноис)
 Кортланд (Канзас)
 Кортланд (Минесота)
 Кортланд (Мисисипи)
 Кортланд (Небраска)
 Кортланд (Охајо)